Jérôme Bouvier peut désigner :
 Jérôme Bouvier, réalisateur français ; 
 Jérôme Bouvier, journaliste français ;
 Jérôme Bouvier, astrophysicien français.